Мактриды, или мактры , — семейство морских двустворчатых моллюсков из отряда Veneroida.

Роды 
 Anatina Schumacher, 1817
 Lutraria Lamarck, 1799
 Longimactra Finlay, 1928
 Mactra Linnaeus, 1767
 Mactrellona
 Mactromeris Conrad, 1868
 Mactrotoma Dall, 1894
 Mulinia Gray, 1837
 Raeta Gray, 1853
 Rangia Desmoulins, 1832
 Resania Gray, 1852
 Scalpomactra Finlay, 1928
 Simomactra Dall, 1894
 Spisula Gray, 1837
 Tresus Gray, 1853
 Zenatia Gray, 1853

См. также 
 Мактра китайская
 Спизула

Примечания

Источники 
 
 Powell, A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd., Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1

Семейства двустворчатых
Veneroida
Таксоны, описанные Жаном Батистом Ламарком